

Historisch 
 Maquis (Franse verzetsbeweging)
 Maquis (Spaanse verzetsbeweging)

Fictie 
 Maquis (Star Trek)